Otto Heinrich Warburg (1883-1970) – biochimico tedesco, vincitore del Premio Nobel nel 1931
Otto Warburg (1859-1938) – botanico tedesco e terzo presidente dell'organizzazione sionista mondiale